Il singolare del Forest Hills Tennis Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Gisela Dulko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lucie Šafářová ha battuto in finale 6–4, 6–2,  Shuai Peng.

Teste di serie

  Pauline Parmentier (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)

  Iveta Benešová (semifinali)
  Carla Suárez Navarro (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Forest Hills Tennis Classic 2008